Шорт «Сандерленд» () — британский военный самолёт-амфибия. Относится к типу летающих лодок. Создан компанией Short Brothers. 
Был одним из самых мощных и широко используемых гидросамолетов во время Второй мировой войны.

Первый полет совершил 16 октября 1937 года.

Модификации 
Sunderland Mark I
Sunderland Mark II
Sunderland Mark III
Sunderland Mark IV (Short S.45 Seaford)
Sunderland Mark V

Тактико-технические характеристики 
Приведённые характеристики соответствуют модификации Sunderland Mk.II

Эксплуатанты

Военные 

  ВВС Великобритании: эскадрильи 88, 95, 119, 201, 202, 204, 205, 209, 210, 228, 230, 240, 246, 259, 270, 235; звено связи штаба ВВС в Ираке
 Канада
 ВВС Канады: эскадрильи 422, 423

 ВВС Австралии: эскадрильи 10, 40, 461

 Королевские ВВС Новой Зеландии: эскадрильи 5 и 490
 Территориальные ВВС Новой Зеландии: эскадрилья 6
 Южно-Африканский Союз
  ВВС ЮАС: эскадрилья 35

  ВВС Норвегии: эскадрилья 330, ранее в составе британских ВВС с тем же номером.

  Авиация ВМС Франции: флотилии 1FE, 7F, 27F, эскадрильи 7FE (бывшая 343-я RAF), 12S,, 50S, 53S

  ВВС Флота

Гражданские 
 Aerolíneas Argentinas
 Ansett (Австралия) до 10.09.1974 выполняла полёты на самолётах Sunderland и Sandringham из Роуз-Бэй (залив Порт-Джэксон на остров Лорд-Хау
 Antilles Airboats (американские Виргинские острова)
 Aquila Airways
 British Overseas Airways Corporation
 Compañía Aeronáutica Uruguaya S.A. (CAUSA)
 Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero
 Det Norske Luftfartselskap (DNL), позже именовалась SAS
 New Zealand National Airways Corporation
 Qantas (первоначально. Queensland and Northern Territory Aerial Services)
Trans Oceanic Airways
 TEAL (Tasman Empire Airways Ltd, Новая Зеландия)

См. также 
 Saro A.33
 Short Scion Senior
 Short Empire
 Short Sandringham
 Short Seaford
 Short Stirling
сопоставимые мамолёты
 МДР-3
 Consolidated PB2Y Coronado
 Kawanishi H8K "Emily"
 Sikorsky VS-44
 АНТ-44 / МТБ-2
списки
 Список самолётов Второй мировой войны

Примечания

Источники 
 Barnes C.H. and Derek N. James. Shorts Aircraft since 1900. London: Putnam, 1989. .
 Bowyer, Chaz. Sunderland at War. Shepperton, Surrey, UK: Ian Allan Ltd., 1976. .
 Bridgman, Leonard, ed. "The Short S-25 Sunderland." Jane's Fighting Aircraft of World War II. London: Studio, 1946. .
 Buttler, Tony, AMRAeS. Short Sunderland (Warpaint Series No. 25). Milton Keynes, UK: Hall Park Books Ltd., 2000.
 Eden, Paul, ed. The Encyclopedia of Aircraft of WW II. Leicester, UK: Silverdale Books/Bookmart Ltd, 2004. .
 Evans, John. The Sunderland Flying-boat Queen, Volume I. Pembroke Dock, Pembrokeshire: Paterchurch Publications, 1987. .
 Evans, John. The Sunderland Flying-boat Queen, Volume II. Pembroke Dock, Pembrokeshire: Paterchurch Publications, 1993. .
 Evans, John. The Sunderland Flying-boat Queen, Volume III. Pembroke Dock, Pembrokeshire: Paterchurch Publications, 2004. .
 Grant, Mark. Australian Airpower 1914 to 1945. Marrickville, NSW: Topmill P/L, 1996. .
 Johnson, Brian. The Secret War. London: BBC (British Broadcasting Corporation), 1978. .
 Kightly, James. "Sunderland Survivors." Aeroplane, February 2009.
 Lake, Jon. Sunderland Squadrons of World War 2. Oxford, UK: Osprey Publishing, 2000. .
 Miller, David. U-Boats: The Illustrated History of The Raiders of The Deep. London: Brassey's Inc., 2002. .
 Norris, Geoffrey. The Short Sunderland (Aircraft in Profile number 189). London: Profile Publications, 1967. No ISBN.
 Nicolaou, Stephane. Flying Boats & Seaplanes: A History from 1905. New York: Zenith Imprint, 1998. .

 Short Sunderland (AP1566). (Suffixes A through E for Mk I through V, -PN and Vols 1 through 4 for Pilots Notes, General Description, Maintenance, Overhaul and Parts Manuals). London: RAF (Air Publication), 1945.
 Simper, Robert. River Medway and the Swale. Lavenham, Suffolk, UK: Creekside Publishing, 1998. .
 Southall, Ivan. Fly West. Woomera: Australia: Angus and Robertson, 1976. .
 Tillman, Barrett. Brassey's D-Day Encyclopedia: The Normandy Invasion A-Z. London: Brassey's, 2004. .

 Werner, H. A. Iron Coffins: A U-boat Commander's War, 1939–45. London: Cassells, 1999. .
 Lake, Alan. FLYING UNITS OF THE RAF – The ancestry, formation and disbandment of all flying units from 1912. England: Alan Lake, 1999, .

Ссылки 
 
 Fighting the U-boats: Short Sunderland
 Short Sunderlands of 205/209 Squadron
 Sunderland Flying Boat 228 Squadron Malta (Photos)
 Newsreel footage of Sunderland G-AGJM being towed into a Southampton berth, 1948
 ITV Meridian's PP118 News Story

Летающие лодки
Самолёты Short
Самолёты Великобритании
Гидросамолёты Второй мировой войны
Противолодочные самолёты Великобритании
Морские разведывательные самолёты